Les Sentiers de la perdition est une bande dessinée de Max Allan Collins et Richard Piers Rayner
 Les Sentiers de la perdition est un film adapté de la bande dessinée.